Jazz — многозначный термин.

 Джаз
 Jazz — альбом группы Queen 1978 года.
 Jazz — альбом группы Алиса 1996 года.
 Радио Jazz — международная радиостанция.
 Jazz — компьютерная платформа.
 Lotus Jazz — пакет офисных программ.
 Jazz — проект Eclipse.
 Jazz Jackrabbit — компьютерная игра Epic MegaGames 1994 года.
 Honda Jazz — автомобиль.
 Utah Jazz — баскетбольный клуб, базирующийся в городе Солт-Лейк-Сити, Юта.
 Jazz — танцевальный стиль.

См. также 
 Джаз (значения)